Gunni Busck henviser til blandt andre:

 Gunni Busck (præst) (1798-1869) - dansk præst
 Gunni Busck (grosserer) (1840-1920) - dansk grosserer